relativo a Micene
Civiltà micenea
Lingua micenea
Arte minoico-micenea
Architettura micenea